Mecze Mistrzostw Świata w grupie G odbywały się w dniach 16, 21 i 18 i 26 czerwca.

Drużyny z grupy G (Niemiec i Stanów Zjednoczonych) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy H.

Tabela 

Legenda:
 Pkt - liczba punktów
 M - liczba meczów
 W - wygrane
 R - remisy
 P - porażki
 Br+ - bramki zdobyte
 Br- - bramki stracone
 +/- - różnica bramek

Mecze

Niemcy - Portugalia

Ghana - Stany Zjednoczone

Niemcy - Ghana

Stany Zjednoczone - Portugalia

Stany Zjednoczone - Niemcy

Portugalia - Ghana

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014